Любовь в Берлине (, название дословно можно перевести как «Влюблена в Берлин» или «Влюблена в Берлинe») — немецкая теленовелла, ремейк всемирно популярной колумбийской теленовеллы «Я — Бетти, дурнушка» (), по мотивам которой были сняты также сериалы «Не родись красивой» (Россия), «Дурнушка» (США) и другие.

Сюжет 
Молодая и некрасивая девушка из небогатой семьи по имени Лизхен Пленске из пригорода Берлина устраивается в столичное модное агентство «Kerima Moda» и немедленно влюбляется в своего шефа Давида Зайделя.

В главных ролях 
 Александра Нельдель — Лизхен Пленске — служащая кафе «Kerima Moda», дочь Хельги и Берндта Пленске. Лиза — не гламурная и не привлекательная девушка.
 Матис Кюнцлер — Давид Зайдель — президент модного агентства «Kerima Moda», сын Лоры и Фридриха Зайделей, брат Ким Зайдель, жених Мариэллы ван дер Лое, лучший друг Макса Петерсона.
 Бианка Хайн — Мариэлла ван дер Лое — сестра Ричарда фон Брамберга, невеста Даниэля Зайделя, лучшая подруга Сабрины Хофман.
 Александр Штернберг — Макс Петерсон — лучший друг и помощник Даниэля Зайделя.
 Нина-Фредерика Гнедих — Сабрина Хофман — лучшая подруга Мариэллы ван дер Лое.
 Лора Освальд — Ханна Рефрат
 Тим Зандер — Бруно Леман
 Юлия Малик — Нора Амендола
 Сюзанна Шелл — Агнесс Хетцер
 Хубертус Рего — Хьюго Хаас — дизайнер одежды «Kerima Moda», гей.
 Ульрике Май — Хельга Пленске — жена Берндта Пленске, мать Лизхен Пленске. Хельга — домохозяйка.
 Фолькер Херольд — Берндт Пленске — муж Хельги Пленске, отец Лизхен Пленске. Берндт работает в фирме по продаже строительных материалов.
 Вильхельм Манске — Фридрих Зайдель — муж Лоры Зайдель, отец Давида и Ким Зайделей.
 Оливия Паскаль — Лора Зайдель — жена Фридриха Зайделя, мать Давида и Ким Зайделей.
 Лара-Изабелла Рентинк — Ким Зайдель — дочь Лоры и Фридриха Зайделей, сестра Давида Зайделя.
 Карим Кестер — Ричард фон Брамберг — брат Мариэллы ван дер Лое, соперник в борьбе за власть «Kerima Moda» Даниэля Зайделя.
 Габриэла Шарницки — Софи фон Брамберг
 Клейтон Немроу — Ларс ван дер Лое
 Маттиас Дитрих — Тимо Питч
 Штефани Хенер — Инка Питч
 Бербель Шлекер — Ивонна Петерсон
 Бьорн Веннер — Гарри
 Мануэль Кортес — Рокко Ковальски
 Маттиас Ротт — Борис Вудтке
 Оливер Бокерн — Юрген Декер
 Нора Дюдинг — Ангелина Мартенс
 Кристиан Роглер — Абдулла бен Сулейман III
 Норберт Хюльм — пастор

Интересные факты 
 Первоначально сериал должен был называться «Всё только из-за любви» (), однако из-за неблагозвучного сокращения названия сериала пришлось выбрать другое название. Дело в том, что в Германии принято все «долгоиграющие» телешоу называть сокращёнными названиями, например GZSZ для сериала «Gute Zeiten, schlechte Zeiten», DSDS для шоу «Deutschland sucht den Superstar» и т. д. Однако, «Alles nur aus Liebe» сокращённо звучит как ANAL, что ассоциируется с анальным сексом.
 Главная мелодия, звучащая в начальных титрах сериала, — песня «Liebe ist» («Любовь — это…») в исполнении известной немецкой певицы Нены.

Награды и призы 
 2005: Deutscher Fernsehpreis в номинации «Лучший ежедневный сериал».
 2006: Rose d'Or, премия «Золотая роза» в номинации «Лучшая мыльная опера».
 2006: Rose d'Or, премия «Золотая роза» в номинации «Лучшая актриса мыльной оперы» (Александра Нельдель).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала Verliebt in Berlin
 Studie und Artikel zu Verliebt in Berlin

Драматические телесериалы Германии
Теленовеллы Германии
Телесериалы на немецком языке
Телесериалы Германии 2005 года
Телесериалы-ремейки
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Берлине
Телесериалы Sat.1